Tenisový turnaj WTA Hansol Korea Open 2012 se konal ve dnech 17. až 23. září v jihokorejském hlavním městě Soulu, a to na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem. Řadil se do kategorie WTA International Tournaments. Odměny činily 220 000 USD.

Singlový titul vyhrála bývalá světová jednička a nasazená jednička z Dánska Caroline Wozniacká, když ve finále deklasovala estonskou turnajovou trojku Kaiu Kanepiovou poměrem 6–1 a 6–0. Získala tak první titul po třinácti měsících a premiérové vítězství v sezóně 2012. Ve čtyřhře triumfoval nejvýše nasazený americký pár Raquel Kopsová-Jonesová a Abigail Spearsová.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  'Caroline Wozniacká (vítězka)
  Maria Kirilenková (1. kolo, skreč)
  Kaia Kanepiová (finále)
  Naděžda Petrovová (2. kolo, skreč)
  Julia Görgesová (1. kolo)
  Varvara Lepčenková (semifinále)
  Klára Zakopalová (čtvrtfinále)
  Jekatěrina Makarovová (semifinále)

Jiná forma účasti v turnaji 
Následující hráčky získaly divokou kartu do hlavní soutěže dvouhry:
  Hong Hyun-hui
  Lee So-ra
  Han Sung-hee

Následující hráčky si zajistily účast v hlavní soutěži z kvalifikace:
  Eleni Daniilidouová
  Caroline Garciaová
  Jamie Hamptonová
  Sesil Karatančevová

Odhlášení 
z dvouhry
  Xenija Pervaková
  Sloane Stephensová

Skrečování 
z dvouhry
  Maria Kirilenková (zranění zad)
  Naděžda Petrovová (zranění zad)

Pavouk

Finálová fáze

Čtyřhra

Nasazené páry 
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (vítězky)
  Anabel Medinaová Garriguesová /  Sania Mirzaová (1. kolo)
  Natalie Grandinová /  Vladimíra Uhlířová (semifinále)
  Věra Duševinová /  Alicja Rosolská ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2012
Korea Open
Sport v Jižní Koreji v roce 2012